Skúlason est un nom à suffixe patronymique islandais signifiant « fils de Skúli ». Il est porté notamment par :

Par ordre chronologique
  (), poète et prêtre ;
 Páll Skúlason (1945-2015), philosophe ;
 Ólafur Ingi Skúlason (1983-), footballeur ;
 Ari Freyr Skúlason (1987-), footballeur.

Notes et références